Моретти () – итальянская фамилия.

Известные носители 
 Моретти, Белла (настоящее имя Ариэль Милес; род. 1989) — американская порноактриса.
 Моретти, Винченцо (1815—1881) — итальянский кардинал.
 Моретти, Джузеппе — итальянский художник XVIII века, мастер живописной ведуты.
 Моретти, Джузеппе (1782—1853) — итальянский ботаник и миколог.
 Моретти, Лиза (род. 1961) — бывшая американская профессиональная рестлер.
 Моретти, Марио (род. 1946) — итальянский ультралевый террорист.
 Моретти, Марчелло (1910—1961) — итальянский театральный актёр.
 Моретти, Нанни (род. 1953) — итальянский кинорежиссёр, продюсер и актёр.
 Моретти, Тобиас (род. 1959) — немецкий и австрийский актёр театра и кино, режиссёр, музыкант.
 Моретти, Франко (род. 1950) — итальянский социолог литературы, работает в США.
 Моретти, Эмилиано (род. 1981) — итальянский футболист, левый защитник клуба «Торино».
 Дюпон-Моретти, Эрик (род 1961) — французский юрист и политик.